Хајдучица може бити:

Хајдучица, село Србији;
Хајдучица, манастир у Србији;
Хајдучка трава, биљка из породице главочика.